De Zeeuw peut désigner :
 Demy de Zeeuw (né en 1983), footballeur néerlandais ;
 Maxime De Zeeuw (né en 1987), basketteur belge ;
 Tim de Zeeuw (Pieter Timotheus de Zeeuw, né en 1956), astronome néerlandais ;
 (10970) de Zeeuw, astéroïde nommé d'après l'astronome Tim de Zeeuw.

Voir aussi 
 Zélandais, langue des Pays-Bas nommée  en zélandais et  en néerlandais.
 Zeeuws-Vlaanderen Wielerweekend, devenue ensuite l'OZ Wielerweekend, ancienne course cycliste.

Patronyme néerlandais